Die folgende Tabelle listet die Vizegouverneure von Delhi mit jeweiliger Amtszeit auf. Von 1948 bis 1966 war dieses vom indischen Präsidenten vergebene Amt das eines Chief Commissioners.

Siehe auch 
 Liste der Gouverneure in Indien
 Liste der Chief Minister von Delhi

Weblinks 
 States of India since 1947 – Delhi

Einzelnachweise 

Delhi
Politik (Delhi)